Odenhausen ist der Name von geographischen Objekten:

im Landkreis Gießen, Hessen:
 Odenhausen (Lahn), Ortsteil der Stadt Lollar
 Odenhausen (Lumda), Ortsteil der Gemeinde Rabenau

im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen:
 Burg Odenhausen, Wasserburg in Berkum (Wachtberg)